Josef Graw ist der Name folgender Personen:

* Josef Graw (Politiker) (1854–1929), deutscher Politiker (Zentrum)
 Josef Graw (Physiker) (1907–1986), deutscher Physiker